Glockenton steht für:

 Ton oder Klang einer Glocke, siehe Klang (Glocke)
 ein Orgel-Flötenregister, siehe Liste von Orgelregistern #G (dort: Glockenton)

Glockenthon steht für:
 Glockendon (Künstlerfamilie), Nürnberger Künstlerfamilie des 15. und 16. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Glockendon
 Glockentöne